Heldenplatz steht für:
 Heldenplatz, historischer Platz in Wien-Innere Stadt
 Asperner Heldenplatz (1909–1955 Heldenplatz, zuvor Kirchenplatz), historischer Platz in Wien-Donaustadt
 Heldenplatz (Budapest), ungarisch Hősök tere, historischer Platz in Budapest
 Heldenplatz (Drama), Theaterstück von Thomas Bernhard (1988)
 wien: heldenplatz, Gedicht von Ernst Jandl
Siehe auch:
 Platz der Nationalhelden